Mohammad Gholami (Talesh, 13 de fevereiro de 1983) é um futebolista profissional iraniano, que atua como atacante.

Carreira 
Mohammad Gholami se profissionalizou no Chooka Talesh.

Seleção 
Mohammad Gholami representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011